Сельское поселение Деревня Буда — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Деревня Буда — в Думиничском районе Калужской области.
 Сельское поселение Деревня Буда — в Кировском районе Калужской области.